Ținutul Akkerman (Cetatea Albă) (în ) a fost o unitate administrativ-teritorială (uezd) din gubernia Basarabia ca parte a Imperiului Rus, constituită în 1818. Centrul administrativ al ținutului a fost orașul Cetatea Albă (numit de ruși Akkerman). Populația ținutului era de 265.247 locuitori (în 1897).

Geografie 

Ținutul Akkerman ocupa o suprafață de 8.288 km² (7.283 de verste). La nord se mărginea cu ținutul Bender (Tighina), la vest cu ținutul Ismail, pe o mică porțiune, sudică, se învecina cu Vechiul Regat prin Dunărea, iar la est cu fluviul Nistru și gubernia Herson.

Teritoriul său se află inclus în prezent în raioanele Arciz, Cetatea Albă, Chilia, Sărata, Tarutino și Tatarbunar (Bugeac) din regiunea Odesa a Ucrainei; precum și raionul Ștefan Vodă din partea sud-estică a Republicii Moldova.

Populație 

La recensământul populației din 1897, populația ținutului Akkerman era de 265.247 locuitori, din care:

Diviziuni administrative 
În anul 1912, Ținutul Akkerman cuprindea 28 voloste (ocoale) și 5 comune urbane (stane).

Vezi și 
 Județul Cetatea-Albă (interbelic)

Referințe

Legături externe 
  Informație privind ținutul pe site-ul bessarabia.ru

Fondări în 1818
Desființări în 1917
Istoria Bugeacului
Istoria Cetății Albe
Akkerman, Ținutul